Le nom de bataille de Jarablus peut désigner deux batailles de la guerre civile syrienne :
 la bataille de Jarablus de 2014 est la conquête de la ville par l'État islamique ;
 la bataille de Jarablus de 2016 est l'expulsion de l'État islamique de Jarablus et de sa région par la Turquie.